Příjmení Jelínek či Jelínková mělo v roce 2011 v Česku 20 429 osob. Podobné příjmení Jelinek či Jelinková má 105 osob. Kromě příjmení má ještě další významy.

příjmení
 Adolf Jelínek (malíř) (1897–1982) – český malíř a betlémář
 Alex Adolf Jelínek (1890–1957) - český malíř
 Alfred Maria Jelínek (1884–1932) – český právník, hudební skladatel a sbormistr
 Antonín Jelínek – více osob
 Bedřich Jelínek (Frederick Jelinek; 1932–2010) – český informatik a počítačový lingvista, žijící v USA
 Bohdan Jelínek (1851–1874) – český básník
 Bohumil Jelínek (1???–1950) – český fotbalista, útočník
 Břetislav Jelínek (1843–1926) – český muzejník a archeolog
 Čestmír Jelínek (1902–1942) – československý důstojník a odbojář popravený nacisty
 David Jelínek (* 1990) – český basketbalista
 Edvard Jelínek (1855–1897) – český slavista
 Emil Jelínek (* 1943) – český geolog
 František Jelínek – více různých osob
 Hanuš Jelínek (1877–1944) – český básník a divadelní kritik
 Harry Jelínek (1905–1986) – nakladatel, podvodník, kolaborant
 Hugo Jelínek (1834–1901) – český cukrovarnický průmyslník a vynálezce
 Ivan Jelínek (1909–2002) – český básník, překladatel a novinář
 Jan Jelínek – více různých osob
 Jaroslav Jelínek (1882–1946) – český novinář
 Jiří Jelínek – více různých osob
 Josef Jelinek (1864–1934) – československý politik za německou menšinu
 Josef Jelínek – více osobností, viz rozcestník
 Josef Jiří Jelínek (1697–1776) – český barokní sochař a řezbář
 Ladislav Jelínek – český klavírista a hudební pedagog
 Luděk Jelínek (* 1958) – český fotbalista
 Lukáš Jelínek (* 1973) – český politolog
 Marian Jelínek (* 1963) – český hokejový trenér
 Martin Jelínek (* 1971) – český basketbalista
 Michal Jelínek (* 1949) – český fotbalista a trenér
 Miki Jelínek (* 1950) – český hudební skladatel a textař (občanským jménem Miroslav Jelínek)
 Milan Jelínek (1923–2014) – český jazykovědec, rektor brněnské univerzity
 Milan Jelínek (* 1947) – redaktor a spisovatel
 Miloš Jelínek (cyklista) (* 1947) – český cyklista
 Miloš Jelínek (lední hokejista) (* 1955) - český hokejista
 Miloš Jelínek (pedagog) (1910–1993) – český matematik a pedagog
 Miroslav Jelínek (1900–1965) – český politik, starosta Kolína, poválečný poslanec za ČSSD a KSČ
 Oldřich Jelínek (* 1930) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Otto Jelinek (* 1940) – kanadský krasobruslař, podnikatel a politik českého původu
 Pavel Jelínek – více osobností, rozcestník
 Petr Jelínek (rozcestník) – více osobností, rozcestník
 Richard Jelínek (1934–2008) – český lékař
 Rudolf Jelínek (rozcestník) – více osobností, rozcestník
 Stanislav Jelínek (* 1964) – český kytarista, hudební skladatel, aranžér
 Šimon Jelínek (* 2000) – český lední hokejista
 Tomáš Jelínek (* 1962) – český hokejista
 Václav Jelínek (* 1978) – český zpěvák a hudebník
 Václav Jelínek (špión) (* 1944) – československý špion (Erwin van Haarlem)
 Vladimír Jelínek (* 1934) – český výtvarník
 Vladislav Jelínek (1???–1950) – český fotbalista
 Vlasta Jelínková (1904–1988) – česká herečka
 Zdeněk Jelínek (1936–1994) – český historik

ženy
 Božena Jelínková-Jirásková (1880–1951) – česká malířka
 Dagmar Jelínková (* 1950) – česká archeoložka
 Dorota Jelínková (* 1947) – česká volejbalistka
 Elfriede Jelineková (* 1946) – rakouská spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny
 Eva Jelínková – česká herečka
 Hanka Jelínková (* 1961) – česká spisovatelka, překladatelka, podnikatelka a pedagožka
 Lada Jelínková (* 1974) – česká herečka
 Ludmila Jelínková (* 1957) – česká dálková plavkyně
 Olga Jelínková – česká operní pěvkyně, sopranistka
 Šárka Jelínková (* 1968) – česká politička KDU-ČSL, zastupitelka města Bystřice pod Hostýnem
 Veronika Jelínková – česká modelka
 Vlasta Jelínková (1904–1988) – česká herečka
 Wiera Jelinek (* 1960) – polsko-česká evangelická farářka
 Zdenka Jelínková (1920–2005) – česká etnochoreoložka

jiné významy
 Jelínek (Kamenec u Poličky) – část obce Kamenec u Poličky v okrese Svitavy
 Jelínek nábytek - firma ve Valašském Meziříčí
 jelínek (zvíře) – menší druh sudokopytníka z čeledi jelenovitých, např. pudu jižní, jelínek baveánský
 Jelínkův most – krasový skalní útvar v Českém krasu nedaleko od Koněpruských jeskyní
 Rudolf Jelínek (firma) – značka moravských lihovin z Vizovic

Související články 
 Jellinek
 Jelen

Externí odkazy 
 
 Židovská příjmení

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Židovská příjmení